The Roughneck – film del 1915 diretto da William S. Hart e Clifford Smith
The Roughneck – film del 1916 diretto  Harry Beaumont
 The Rough Neck  (o The Roughneck) – film del 1919 diretto da Oscar Apfel (1919)
The Roughneck – film del 1924 diretto da Jack Conway